Olaszország
Silvano d’Orba, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Silvano Pietra, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében

Egyéb
Silvano,  Pietro Mascagni kétfelvonásos operája